|}

Die Bahnstrecke Szeged–Röszke–Subotica ist eine eingleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke, die die ungarische Stadt Szeged mit dem Ort Röszke an der ungarisch-serbischen Grenze und der serbischen Stadt Subotica verbindet.

Verlauf 
Die Bahnstrecke von Szeged nach Subotica (serbisch-kyrillisch Суботица, ungarisch Szabadka) ist etwa 41 Streckenkilometer lang, die ungarische Strecke zwischen Szeged-Rókus bzw. Szeged-Rendező und der Staatsgrenze bei Röszke davon etwa 13 Kilometer. Weitere Bahnhöfe und Haltepunkte sind oder waren Szentmihálytelek, Nagyszéksós, Kamaráserdő, Horgoš (Хоргош, früher Horgos), Bački Vinogradi (Бачки Виногради, früher Horgosi Királyhalom), Hajdukovo (Хајдуково, früher Hajdújárás), Palić (Палић, früher Palicsfürdő), ЗОО Врт стајалиште (Zoološki vrt stajalište) und Subotica-javna skladišta (Суботица јавна складишта, früher Hartmann kitérő).

Geschichte und Verkehrsplanung 
Die Regierung der autonomen Provinz Vojvodina (Sekretariat der Provinz für Wirtschaft) plant (Stand 2011) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Entwicklungsagentur, der Euroregion Donau-Kreisch-Marosch-Theiß (DKMT), der ungarischen und der serbischen Eisenbahnverwaltung den Ausbau und die Modernisierung der Eisenbahnlinie Szeged–Röszke–Horgoš–Subotica–Csikéria–Bácsalmás–Baja; diese ist ein Bestandteil des Eisenbahnkorridors 10 (Knoten B). Außerdem soll eine Eisenbahnverbindung zwischen den paneuropäischen Korridoren IV, V, VII hergestellt und auf der gesamten Eisenbahnstrecke das UIC-C-Profil eingeführt werden.
Im Zuge der Reaktivierung der Bahnstrecke Szeged-Röszke-Subotica, soll die derzeit stillgelegte und auf ungarischen Gebiet abgebaute Strecke Csikéria-Bácsalmás-Baja, wiederaufgebaut und reaktiviert werden.

Im Spätsommer und Herbst 2015 war die Bahnstrecke Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit, weil im Zuge der Flüchtlingskrise in Europa zehntausende Flüchtlinge auf der Balkanroute von Subotica kommend entlang der Bahnstrecke zu Fuß das Bahnstück von Horgoš zur serbisch-ungarischen Grenze bei Röszke gingen und dort die EU-Außengrenze überschritten. Beim Bau des Grenzzaunes in Ungarn wurde diese Bahnlinie bis zum Schluss offengelassen, und per 14. September mit einem Eisentor verschlossen. Am 28. August 2015 wurde der grenzüberschreitende Verkehr deshalb eingestellt. Am 10. November 2015 erfolgte auch die vorläufige Einstellung des Reiseverkehrs zwischen Szeged und Röszke, nachdem die Zahl der Reisenden durch die Grenzschließung abgenommen hatte. Damit ist der Fernverbindungscharakter der Strecke derzeit außer Funktion.

Bereits 2019 sollte der serbische Abschnitt zwischen Subotica und Horgoš reaktiviert werden. Es war geplant, dass der ungarische Abschnitt zwischen Szeged und Horgoš in den Jahren 2020/2021 reaktiviert wird. Bis 2022 soll die Strecke modernisiert und der Verkehr wieder aufgenommen werden, sodass sie auch für die Verlängerung der Tram-Train-Verbindung Szeged–Hódmezővásárhely geeignet ist.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke in Serbien
Internationale Bahnstrecke
Bahnstrecke SzegedRoszkeSubotica
Bahnstrecke SzegedRoszkeSubotica
Bahnstrecke SzegedRoszkeSubotica
Bahnstrecke SzegedRoszkeSubotica
Bahnstrecke SzegedRoszkeSubotica